Van Damme est un nom de famille flamand qui désigne celui qui est originaire de Damme, localité des environs de Bruges.

Ce patronyme peut également être une variante du nom de famille néerlandais  qui signifie « de la digue » (du germain : damma). Le nom de la ville de Damme à la même étymologie.

Il existe plusieurs variantes :
Daeme 
Dame
Damee 
Damme 
Van Daem 
Van Daene
 
Van Dame
Van Dams
Van Danne
Van den Dam
Van den Damme
Vandam 
 
 
Vandhame 
Vandhamme 
Vendam 
Vendame 
Vendamme

Patronyme
Il est notamment porté par :
 , homme d'affaires belge né en 1962. Héritier Piedbœuf, il est un important actionnaire d'Inbev. Il est également actionnaire du RSC Anderlecht et de Burger King.
 Charles Van Damme (1946-), directeur de la photographie et réalisateur belge.
 Didier Van Damme (1929-), fonctionnaire belge ; il est notamment l'auteur de l'Adagio à l'Europe 
 Evy Van Damme (1980-), coureuse cycliste belge
 Henri Van Damme (1946-), physicien français
 Ivo Van Damme (1954-1976), athlète belge qui a donné son nom au Mémorial Van Damme
 Jean-Claude Van Damme (1960-), acteur belge
 Jean-Luc Van Damme, producteur cinématographique (notamment Goodbye Bafana, 2007).
 Jelle Van Damme (1983-), footballeur belge
 Johannes van Damme (1935–1994), ingénieur et homme d'affaires néerlandais exécuté à Singapour pour trafic de stupéfiants
 Karel Van Damme (1887-1951), homme politique belge
 Lionel Van Damme, homme politique belge, Ganshoren
 Maurice Van Damme (1988-), escrimeur belge
 Paul Van Damme (1929-1995), homme politique belge
 Stéphane Van Damme (1969-), historien, professeur à l'ENS et scénariste de BD français
Van Damme, personnage mineur de l'album de Tintin Le Trésor de Rackham le Rouge, il ouvre le récit de l'aventure.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand